1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, een veel gebruikte organische base 
Dansk Boldspil-Union, de Deense afkorting voor de Deense voetbalbond 
Docent-Belastings-Uren: het aantal geroosterde contacturen dat de docent aan een bepaalde vorm van onderwijs besteedt.